Dormant 
 Dormant: menuiserie dans laquelle vient s'emboiter une menuiserie mobile.
 Partie fixe d'un cordage. Point fixe où le cordage est attaché.
 Le dormant est aussi un outil utilisé en menuiserie qui permet de serrer de grandes pièces de bois. Les orifices sur la barre permettent d'en régler la position de la tête. Il peut être en bois ou en métal. L'appellation complète est : « serre-joint dormant ».
 En matelotage, de dormant est un des brins de la corde.
 Sommeil
 Titre de noblesse en suspens sans héritier, pas éteint, ainsi dit « en dormance ».

Légende
Pour la tradition chrétienne et musulmane voir les sept dormants d'Éphèse.